Белджойозо (Бельджойозо; Бельджозо; ) — слово итальянского происхождения.

 Белджойозо — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия.

Фамилия
  (или просто Бальтазарини; ок. 1535—1589) — итальянский скрипач, 1-й главный интендант музыки при французском дворе, положил начало придворному балету.
 Бельджойозо, Кристина (1808—1871) — итальянская княгиня, писательница, участница борьбы за независимость.